BHU, la sigla puede referirse a:

 BHU, abreviatura de Bután;
 BHU, código IATA del Aeropuerto de Bhavnagar.
 Banco Hipotecario del Uruguay, banco uruguayo
 Universidad Hindú Banaras, universidad hindú.
 Universidad Hebrea Baltimore, universidad estadounidense.